Ernesto Escobedo era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Gabriel Diallo ha sconfitto Shang Juncheng con il punteggio di 7-5, 7-6(7-5).

Teste di serie 

  Arthur Rinderknech (ritirato)
  Jiří Veselý (primo turno)
  Jordan Thompson (quarti di finale)
  Stefan Kozlov (ritirato)
  Ugo Humbert (quarti di finale)

  Shang Juncheng (finale) 
  Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno) 
  Nick Hardt (ritirato) 
  Hiroki Moriya (semifinale) 
  Nicolás Mejía (quarti di finale)

Qualificati 

  Alafia Ayeni (primo turno)
  Dan Martin (primo turno)
  Colin Markes (secondo turno)

  Aidan Mayo (semifinale) 
  Justin Boulais (secondo turno) 
  Luke Saville (primo turno)

Lucky loser 

  Osgar O'Hoisin (primo turno)

Wildcard 

  Juan Carlos Aguilar (primo turno)
  Gabriel Diallo (campione)

  Marko Stakusic (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Championnats de Granby 2022